Lamberville puede referirse a: 

 Lamberville, comuna francesa en Mancha.
 Lamberville, comuna francesa en Sena Marítimo.